Charles d’Albert ist der Name folgender Personen:

* Charles d’Albert, duc de Luynes (1578–1621), französischer Staatsmann und Connétable von Frankreich
 Charles d’Albert d’Ailly (1625–1698), französischer Adliger, Militär und Diplomat
 Charles Honoré d’Albert (1646–1712), französischer Adeliger, Politiker und Militär
 Charles Louis d’Albert de Luynes (1717–1771), französischer Adliger und Militär, Gouverneur von Paris
 Charles Louis Napoléon d’Albert (1809–1886), Ballettkomponist und Tanzmeister

Siehe auch:
 Charles Albert
 Louis Charles d’Albert (1620–1690), zweiter Duc de Luynes